Эккинг () — французская фамилия. Известные носители:

 Эккинг, Андре (1866—1925) — французский виолончелист.
 Эккинг, Антон (1856—1935) — французский виолончелист.
 Эккинг, Жерар (1879—1942) — французский виолончелист. Сын виолончелиста Шарля Эккинга, двоюродный брат Андре и Антона Эккингов.